Bošnjak steht für:
 Bošnjak (Serbien), ein Dorf in Serbien bei Petrovac na Mlavi

Bošnjak oder Bosnjak ist der Familienname folgender Personen:
 Abdulah Bošnjak († 1644), Philosoph, Vertreter des islamischen Mystizismus
 Armin Bošnjak (* 1994), montenegrinischer Fußballspieler
 Branko Bošnjak (1923–1996), jugoslawischer Philosophieprofessor
 David Bošnjak, deutscher Rapper, siehe Haze (Rapper)
 Denis Bosnjak (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Dino Bošnjak (* 1994), kroatischer Leichtathlet
 Džemal Bošnjak (* 1985), bosnischer Boxer
 Ernest Bošnjak (1878–1963), aus Sombor stammender Filmpionier
 Ivan Bošnjak (* 1979), kroatischer Fußballspieler
 Marko Bošnjak (* 1974), slowenischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Matea Bošnjak (* 1997), kroatische Fußballspielerin
 Mia Bošnjak (* 2000), kroatische Handball- und Beachhandballspielerin
 Michael Bosnjak (* 1971), deutscher Psychologe
 Petar Bošnjak (* 1974), kroatischer Fußballspieler
 Predrag Bošnjak (* 1985), ungarischer Fußballspieler
 Željko J. Bošnjak (* 1949), Professor für Physiologie am Medical College of Wisconsin

Siehe auch:
 Bosniak
 Posniak
 Pozniak